Los Kamptozoos (Kamptozoa) son un clado de animales protóstomos perteneciente al clado Lophotrochozoa que incluye a los filos hermanos Entoprocta y Cycliophora el cual esta respaldado por los análisis moleculares de la secuencia de ADN, ARN y aminoácidos. Algunas clasificaciones como las de Cavalier Smith y el Sistema Integrado de Información Taxonómica lo consideran un filo considerando a entoproctos y ciclioforos como clases.

Se distinguen de los lofoforados porque su corona tentacular no se ajusta a las características de un auténtico lofóforo, ya que a diferencia de éste, la corona tentacular rodea tanto la boca como el ano y las corrientes alimentarias son justamente opuestas; además, presentan segmentación espiral del huevo, carecen de vestigios de celoma y de organización corporal trimetamérica, y las formas larvales y la metamorfosis son claramente diferentes. 

Los análisis moleculares recientes (2019) basados en la secuencia de aminoácidos con especies de evolución lenta para poder reducir las atracciones de ramas largas y datos cancatenados han encontrado las siguientes relaciones para los kamptozoos con respecto a otros lofotrocozoos:

Referencias 

Spiralia